145th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 145th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 145th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lenox Avenue Line
 145th Street – nieistniejąca stacja metra w Nowym Jorku na Ninth Avenue Line